Verdun, Ariège
 Verdun, Meuse
 Tratatul de la Verdun
 Bătălia de la Verdun